Álex Llorca – cestista spagnolo
 Samuel Llorca Ripoll – calciatore spagnolo
 Ferran Torrent i Llorca – scrittore e giornalista spagnolo